Судански птеросаур () је наводно криптид из Судана.

Опис криптида 
Описује се као биће налик на птеросаура. Висок је 1,21 до 1,52 метар, има кожната крила налик крилима код шишмиша, дуги реп и кљун са ситним зубима, црну-тамносмеђу кожу без длака, има танак и кратак врат, кријесту на глави налик на птеросаура Птеранодона, и мале кратке ноге. Углавном је ноћна животиња.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 1988. године се у једном суданском селу дјечак наводно сусрео са овим бићем. Док је дјечак касно навече ишао кроз село својој кући, примјетио је на крову једне од кућа велику црну фугуру како стоји. Уперио је свјетло своје лампе у том смјеру и угледао биће које је касније описао као птеросаура. Ово биће је гледао кратко вријеме све док није одлетјело у мрак.

Види још 
 Живи диносаури
 Криптoзooлoшки гмизaвци и вoдoзeмци

Спољашње везе 
 http://www.kongamato-pterodactyl.com

Криптозоологија
Живи диносауруси